Rywalizacja kobiet w skokach akrobatycznych podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 15 stycznia na skoczniach  Fladi. Mistrzostwa świata sprzed dwóch lat nie obroniła Chinka Xu Mengtao, która na tych mistrzostwach uplasowała się na trzecim miejscu. Nową mistrzynią świata w tej konkurencji została Australijka Laura Peel, natomiast drugie miejsce wywalczyła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Kiley McKinnon.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 

 Lista startowa kwalifikacji

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015